

Історія 
Край утворений 1 липня 2021 року шляхом об'єднання Лімбазького, Алойського та Салацгривського країв, після адміністративно-територіальної реформи Латвії 2021 року.

Адміністративний поділ 
 5 міст - Айнажі, Алоя, Лімбажі, Салацгрива, Стайцеле
 14 волостей

Населення 
Національний склад краю за результатами перепису населення Латвії 2011 року.

Примітки

Посилання 

Офіційний сайт краю Латвійської Республіки